Valle de la Luna spanyolul azt jelenti, hogy a Hold völgye, és több területet is így hívnak:
 Valle de la Luna (Argentína)
 Valle de la Luna (Bolívia)
 Valle de la Luna (Chile)